Döring oder Doering steht für:
 Döring (Breslauer Patriziergeschlecht)
 Döring (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Mittelhessen
 Döring (Familienname), zu Namensträgern und Bedeutung siehe dort
 Döring-Film, deutscher Filmhersteller und Verleih

Siehe auch:
 Döringsburg, Sitz des Adelsgeschlechts Döring
 Döhring
 Düring (Begriffsklärung)
 Doring